Кандиконда Ядагири (; ) — индийский , сочинявший тексты песен для фильмов на телугу.

Биография 
Родился 13 октября 1973 года в деревне Нагурлапалли мандала Нарсампет округа Варангал (ныне штат Телингана). Получил степень магистра в области языка телугу и политики в Османском университете. Там же ему была присуждена докторская степень за исследование «».

Благодаря знакомству с композитором Чакри, смог дебютировать в кино, написав тексты песен для фильма  (2001) . Впоследствии стал известен как один из основных авторов текстов этого режиссёра. Помимо Чакри поэт работал с такими композиторами как А. Р. Рахман, , , Харрис Джаярадж, , . Его перу принадлежит более 1200 песен, среди которых «Malli kuyave guvva» (Itlu Sravani Subramanyam), «Chupultho guchi guchi champake» (Idiot, 2002), «Chennai chandrama» (, 2003), «Madhurame madhurame» (Sathyam, 2003), «Malleteegaroi» (, 2004), «Akkad bakkad bombai po» (, 2005), «Gala gala paruthunna» («Вооружён и очень опасен», 2006), «I wanna spiderman» (, 2006), «Ninne ninne» («Настоящий герой», 2007), «Manasa» (, 2007), «You are my chocobar» (, 2007) и «One more time» (, 2015). Последний раз песни с его текстами прозвучали в фильме Kothala Rayudu 2022 года.

Кандиконда также написал тексты для нескольких фолк-песен, посвященных фестивалю  и культурному наследию Телинганы. Его песня «Bhoomi Porallo Maagani» описывает историю и развитие , основной угледобывающей компании штата.

В 2021 году поэт был госпитализирован для лечения рака горла и провел в больнице несколько месяцев, прежде чем болезнь отступила. Однако опухоль поразила его спинной мозг. Кандиконда скончался 12 марта 2022 в своем доме в Хайдарабаде.

Примечания